O torneio de hóquei sobre a grama nos Jogos Olímpicos de Verão de 1992 foi realizado em Barcelona, Espanha.

Masculino

Primeira fase

Grupo A

Grupo B

Fase final

Classificação final

Feminino

Primeira fase

Grupo A

Grupo B

Fase final

Classificação final

Referência
  Relatório oficial dos Jogos Olímpicos de Barcelona 1992

Jogos Olímpicos de Verão de 1992
1992